«Nobody to Blame» — песня американского певца Криса Стэплтона, вышедшая 9 ноября 2015 года в качестве второго сингла с его первого студийного альбома Traveller (2015). «Nobody to Blame» выиграло награду в категории Song of the Year на церемонии ACM Awards.

История 
В музыкальном плане песня «Nobody to Blame» это кантри-рок.
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Taste of Country.

Коммерческий успех 
Песня достигла позиции № 13 в американском кантри-чарте Billboard's Hot Country Songs. К ноябрю 2016 года тираж сингла достиг 423,000 копий в США.

Награды и номинации

Academy of Country Music Awards 

!
|-
|-
|rowspan="3"|2016
|«Nobody to Blame»
| Song of the Year
|
| style="text-align:center;" rowspan="3"|
|-

Позиции в чартах

Годовые итоговые чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни по алфавиту
Песни 2016 года
Кантри-песни
Песни, написанные Крисом Стэплтоном
Песни Криса Стэплтона